MdB kan även stå för Mitglieder des Deutschen Bundestages, se vidare Tysklands förbundsdag.

MDB står för manuell databehandling, till skillnad från den databehandling som görs av datorer, som kallas ADB, automatisk databehandling.

Information